Вилга:

 Вилга — деревня в Прионежском районе Карелии.
 Вилга — река в России, протекает по Прионежскому району Карелии, через одноимённую деревню. 
 Вилга — река в России, протекает по Пряжинскому и Кондопожскому районам Карелии.
 Вилга, Людвик (ум. 1797) — государственный, политический и военный деятель Речи Посполитой.